De Angolese astrild (Coccopygia bocagei; synoniem: Estrilda bocagei) is een zangvogel uit de familie Estrildidae (prachtvinken).

Verspreiding en leefgebied
Deze soort is endemisch in Angola.

Externe link
Avibase

Prachtvinken
Endemisch dier uit Angola
IUCN-status niet bedreigd